

Населені пункти та їхні частини

 Кожениця — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Корениця (Кожениця) — село в гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Кожениця — частина села Корчина в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Кожениця — осада в гміні Слупськ Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки